Jijie bezeichnet:

 Jijie (Gejiu) (鸡街镇), Großgemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jijie (Xundian) (鸡街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xundian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jijie (Xichou) (鸡街乡), Gemeinde im Kreis Xichou in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jijie (Yangbi) (鸡街乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yangbi in der chinesischen Provinz Yunnan